14-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 18 июля 2004 года — 20 июня 2005 года. Победителем турнира стала команда «Сталь» (Алчевск).

Участники 

 Перед началом сезона команда «Нафком» (Бровары) носила название «Нафком-Академия» и представляла Ирпень.
 Перед началом сезона команда «Нефтяник-Укрнафта» носила название «Нефтяник».
 До 31 мая 2005 года команда «Спартак» (Сумы) носила название «Спартак-Горобына».

Итоговая таблица

Примечания 
 После первого круга с соревнований снялась команда «Полесье», а в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения -:+.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Обзор Первой лиги 
 СПОРТ.СОМ.UA / Новости спорта: футбол, обзоры, анонсы, форум, фото, видео и многое другое  
 14 Чемпионат Украины по футболу. On-line трансляции матчей тура
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков 

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005
Футбол на Украине в сезоне 2004/2005